Larry Robinson peut désigner :
 Larry Robinson, ancien joueur professionnel de hockey sur glace canadien et entraîneur de la Ligue nationale de hockey ;
 Larry Robinson, joueur de football canadien ;
 Larry Robinson, joueur de basket-ball américain ;
 Larry Robinson, astronome américain.